Slaget vid Yalufloden kan avse:

 Slaget vid Yalufloden (1894) – under första sino-japanska kriget
 Slaget vid Yalufloden (1904) – under rysk-japanska kriget